FA-cupen 2021/2022 var den 141:a säsongen av FA-cupen i England. Vinnaren kvalificerade sig för gruppspelet i Europa League 2022/2023.

Premier League-klubben Leicester City var regerande mästare efter att besegrat Chelsea i föregående års final. De slogs dock ut av Nottingham Forest i den fjärde omgången.

Liverpool besegrade Chelsea i finalen efter en straffsparksläggning och vann FA-cupen för första gången sedan 2006.

Lag
FA-cupen bestod av 124 lag (ej inräknat de utslagna lagen i kvalomgångarna) som försökte nå finalen på Wembley i maj 2022. Det var 20 lag från Premier League och 72 från EFL Championship, EFL League One och EFL League Two samt 32 lag som kvalificerat sig från kvalomgångarna där totalt 637 lag deltog. Lagen i kvalomgångarna spelade på nivå 5–10 i det engelska ligasystemet.

Kval

Lagen som inte spelade i Premier League eller English Football League tävlade först i kvalomgångarna för att försöka kvalificera sig för någon av de 32 lediga platserna i den första omgången. Det fanns sex kvalomgångar och de första matcherna i kvalet spelades den 6 augusti 2021.

Första omgången
Lottningen hölls den 17 oktober 2021 på Wembley Stadium.

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 november 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 november 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 november 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 november 2021

|}

Omspel

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 november 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 november 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 november 2021

|}

Andra omgången
Lottningen för andra omgången hölls den 8 november 2021.

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 december 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 december 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 december 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 december 2021

|}

Omspel

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 december 2021

|}

Tredje omgången
I tredje omgången började samtliga 44 klubbar från Premier League och Championship spela samt de 20 vinnande lagen från andra omgången. Lottningen hölls den 6 december 2021 på Wembley Stadium och genomfördes av David Seaman och Faye White. Det lägst rankade laget i den tredje omgången var Kidderminster Harriers från National League North, nivå sex i det engelska ligasystemet. Från och med denna omgång spelades inget omspel utan matcherna avgjordes under samma dag, med förlängning och straffar ifall det skulle behövas.

Fjärde omgången
Lottningen för fjärde omgången hölls den 9 januari 2022 på Wembley Stadium och genomfördes av David James och Leah Williamson. Det lägst rankade laget i den fjärde omgången var Kidderminster Harriers från National League North, nivå sex i det engelska ligasystemet.

Femte omgången
Lottningen för femte omgången hölls den 6 februari 2022 på Wembley Stadium och genomfördes av Andy Cole. Matcherna började spelas under veckan som började med måndagen den 28 februari 2022. Det lägst rankade laget i den femte omgången var Boreham Wood från National League, nivå fem i det engelska ligasystemet.

Kvartsfinaler
Lottningen hölls den 3 mars 2022 och genomfördes av Englands förbundskapten Gareth Southgate. De lägst rankade lagen i kvartsfinalen var Middlesbrough och Nottingham Forest från EFL Championship, nivå två i det engelska ligasystemet.

Semifinaler
Lottningen för semifinalerna hölls den 20 mars 2022 och genomfördes av den engelska före detta landslagsspelaren Robbie Fowler.

Final

Referenser

FA-cupen